VfV steht für:

 Verein für Volkssport e.V. Hildesheim, siehe VfV Hildesheim
 Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. Berlin, siehe VfV Spandau

VFV steht für:
 Vaterländischer Frauenverein
 Vorarlberger Fußballverband
 Veteranen-Fahrzeug-Verband

VFV